

Codici
013 – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Leida, nei Paesi Bassi

Altro
013 – locale per concerti nei Paesi Passi
013 – gruppo musicale punk rock finlandese
013 Netvision – operatore di telecomunicazioni ed ISP israeliano